Un  peut désigner :
 contrat fédéral, contrat permettant la rémunération financière de footballeurs non professionnels ;
 contrat fédéral, contrat liant un joueur à une fédération nationale de rugby à XV.